Amboy ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Amboy (Arkansas), im Pulaski County
 Amboy (Illinois), im Lee County
 Amboy (Indiana), im Miami County
 Amboy (Kalifornien), im San Bernardino County
 Amboy (Minnesota), im Blue Earth County
 Amboy (Nebraska), im Webster County
 Amboy (New York), im Onondaga County
 Amboy (Ohio), im Ashtabula County
 Amboy (Washington), im Clark County
 Amboy (West Virginia), im Preston County
 Amboy Center, im Oswego County, New York

in Argentinien:
 Amboy (Córdoba), Gemeinde in der Provinz Córdoba

Sonstiges:
 Amboy (Vulkan), Vulkan in Kalifornien, USA
 Amboy Quarry, Mine im Lee County, Illinois
 Amboy Park, Park im Clark County, Washington

im NRHP gelistete Objekte:
 Amboy and George Spencer Shipwreck Sites, in Schroeder, Minnesota, ID-Nr. 94000341
 Amboy Illinois Central Depot, in Amboy, Illinois, ID-Nr. 92001015
 Amboy Overpass, in North Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 95000608
 Amboy United Brethren Church, in Amboy, Washington, ID-Nr. 08001184

Siehe auch:
 Amboy Dukes